Confractosuchus é um gênero de crocodiliforme eusúquio extinto da Formação Winton do Cretáceo da Austrália. Descrito como um macrogeneralista, Confractosuchus foi encontrado com os ossos de um dinossauro ornitópode juvenil em seu abdômen. Atualmente contém uma única espécie, Confractosuchus sauroktonos, que significa literalmente "assassino de dinossauro quebrado".

Descoberta e nomeação 
Confractosuchus foi encontrado nas camadas superiores da Formação Winton no centro-oeste de Queensland. Foi descoberto em 2010 durante a escavação de material saurópode mal preservado dentro de uma concreção que se formou entre solo preto e argila vulcangênica. O fóssil é amplamente articulado, mas falta a maior parte do material da pélvis à cauda. Os osteodermos foram preservados em associação.

O nome Confractosuchus deriva do latim confractus que significa "quebrado" e do grego suchus para "crocodilo". O nome da espécie é composto do grego sauros (que significa "lagarto") e ktonos (que significa "assassino"), escolhidos para refletir o conteúdo intestinal preservado do animal.

Filogenia 
A análise filogenética recuperou Confractosuchus como um eusuchiano basal aninhado fora de um clado formado por susisuchídeos e hilaeochampsídeos.

Répteis do Cretáceo
Crocodilos pré-históricos
Fósseis da Austrália
Espécies fósseis descritas em 2022